Lawn kan syfta på:

 Lawn (tyg) – en vävt tyg

Geografi

Kanada 

 Lawn (ort i Kanada), Newfoundland och Labrador,

Storbritannien 
 Lawn, England – en ort i Central Swindon South, Wiltshire, England

USA 

 Lawn, Texas, Texas, Taylor County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar